Червоная Горка — название населённых пунктов на Украине:

 Червоная Горка — село в Пятихатском районе Днепропетровской области.
 Червоная Горка — село в Макаровском районе Киевской области.
 Червоная Горка — село в Беляевском районе Одесской области.
 Червоная Горка — село в Кролевецком районе Сумской области.
 Червоная Горка — село в Балаклейском районе Харьковской области.
 Червоная Горка — село в Борзнянском районе Черниговской области.

См. также 
 Красная Горка